Cinq cyclones tropicaux portèrent le nom de Barry :

Océan Atlantique Nord 
 Ouragan Barry au cours de la saison cyclonique 1983 dans l'océan Atlantique nord
 Tempête tropicale Barry au cours de la saison cyclonique 1989 dans l'océan Atlantique nord
 Tempête tropicale Barry au cours de la saison cyclonique 1995 dans l'océan Atlantique nord
 Tempête tropicale Barry au cours de la saison cyclonique 2001 dans l'océan Atlantique nord
 Tempête tropicale Barry au cours de la saison cyclonique 2007 dans l'océan Atlantique nord
 Tempête tropicale Barry au cours de la saison cyclonique 2013 dans l'océan Atlantique nord
 Ouragan Barry (2019) au cours de la saison cyclonique 2019 dans l'océan Atlantique nord

Océan Indien 

Le nom Barry a également été utilisé pour désigner un cyclone tropical dans la région australienne.

 Cyclone Barry de 1996, un cyclone tropical sévère de catégorie 4 (échelle australienne).

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme